Remix peut faire référence à :

 Un remix est, en musique, une version revisitée d'un morceau musical ;
 ReMix, organisation japonaise d’arts martiaux mixtes.
C'est aussi le titre de plusieurs œuvres : 
 Remix, album de Candan Erçetin ;
 Remix, telenovela indienne crée en 2004.